Bernartice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Bernartice (okres Benešov)
 Bernartice (okres Jeseník)
 Bernartice (okres Písek)
 Bernartice (okres Trutnov)